4., godina
 Četiri, broj
 4 (album), album pjevačice Beyonce